A220 peut faire référence à :
 Alpine A220, une automobile de course du constructeur français Alpine ;
 Airbus A220, un avion de ligne civil du constructeur canadien Bombardier Aéronautique.